Carlos Carmona puede referirse a:

 Carlos Carmona Albanez (n.1931), futbolista chileno.
 Carlos Carmona Bonet (n.1987), futbolista español.
 Carlos Carmona Santander (n.1961), abogado chileno.
 Carlos Carmona Tello (n.1987), futbolista chileno.